Isabel Allende  puede referirse a:

 Isabel Allende Llona (1942–), escritora chilena; sobrina del fallecido Salvador Allende.
 Isabel Allende Bussi (1945–), política chilena, hija del expresidente Salvador Allende y prima de la anterior.
 Isabel Allende Karam (19??–), diplomática y traductora cubana.